Příjmení Kment nosí více významných osobností:

 Eva Kmentová (1928–1980) – česká sochařka
 Jan Kment (1860–1907) – český varhaník a hudební pedagog
 Petr Kment (1942–2013) – československý zápasník